HRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Charkiv (Ucraina)
 HRK – codice valutario ISO 4217 della Kuna croata, valuta della Croazia